Härlin ist der Familienname folgender Personen:
 Benedikt Härlin (auch Benny Härlin; * 1957), deutscher Journalist und ehemaliger Politiker (Grüne)
 Georg Friedrich Christoph Härlin (1742–1818), deutscher evangelisch-lutherischer Pfarrer 
 Peter Härlin (1908–1960), deutscher Journalist
 Dorkas Reinacher-Härlin, geb. Härlin, (1885–1968), deutsche Keramikerin
 Käte Schaller-Härlin, geb. Härlin, (1877–1973), deutsche Malerin

Siehe auch:
 Haerlin
 Herlin